Barends steht für:
 Lenkerhörnchen (im Plural)

Barends ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Barends (1880–1952), Generalmajor, im Kriegsgefangenenlager 5110/48 Woikowo verstorben

Siehe auch:
 Wijnne Barends
 Barend
 Baerends